Ashford ist der Name folgender Orte in Australien:
 Ashford (New South Wales)
 Ashford (South Australia)
 Ashford (Wahlkreis, South Australia), ein australischer Wahlkreis

Ashford ist der Name folgender Orte in England:
 Ashford (Devon)
 Ashford (Hampshire)
 Ashford (Kent), (Borough of Ashford, Verwaltungsbezirk mit dem Status eines Borough in der Grafschaft Kent in England)
 Ashford (South Hams)
 Ashford (Surrey)
 Ashford (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Ashford-in-the-Water, Derbyshire

Ashford ist der Name folgender Orte in Irland:
 Ashford (County Wicklow)

Ashford ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Ashford (Quebec)

Ashford ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashford (Alabama), im Houston County
 Ashford (Connecticut), im Windham County
 Ashford (Maryland), im Charles County
 Ashford (New York), im Cattaraugus County
 Ashford (North Carolina), im McDowell County
 Ashford (Washington), im Pierce County
 Ashford (West Virginia), im Boone County
 Ashford (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Ashford (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin
 Ashford Acres, im Salt Lake County, Utah
 Ashford Forest, im Harris County, Texas
 Ashford Green, im Montgomery County, Pennsylvania
 Ashford Hollow, im Cattaraugus County, New York
 Ashford Junction, im Inyo County, Kalifornien
 Ashford Mill, im Inyo County, Kalifornien
 Ashford Park, im Harris County, Texas
 Ashford Village, im Harris County, Texas

Ashford ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ashford Brook, Fließgewässer im Kennebec County, Maine
 Ashford Lake, See im Schoolcraft County, Michigan
 Ashford Mine, Mine im Inyo County, Kalifornien

Ashford ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Ashford Academy, in Ashford, Connecticut, ID-Nr. 88002649
 Ashford House, in Ashford, Washington, ID-Nr. 84003560

Ashford ist der Familienname folgender Personen:
 Annaleigh Ashford (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Theaterschauspielerin
 Bailey Ashford (1873–1934), amerikanischer Tropenmediziner und Mykologe
 Brad Ashford (1949–2022), US-amerikanischer Politiker
 Carla Ashford (* 1979), britische Ruderin
 Doug Ashford (* 1958), amerikanischer Künstler und Professor an der Cooper Union 
 Emily Ashford (* 1991), britische Ruderin
 Evelyn Ashford (* 1957), amerikanische Leichtathletin
 Michelle Ashford (* 1960), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 Murray Ashford (1886–1965), britischer Leichtathlet
 Nickolas Ashford (1942–2011), US-amerikanischer Songwriter und Musikproduzent, siehe Ashford & Simpson

Siehe auch:
 Ashford Castle, mittelalterliche irische Burg am Ufer des Lough Corrib